Маму́ () — административный регион в центральной части Гвинеи.
 Административный центр — Маму.
 Площадь — , население —

География 
На западе граничит с регионом Киндия, на севере с регионом Лабе, на востоке с регионом Фарана, на юге с государством Сьерра-Леоне.

Географически провинция Маму входит в горный район Фута-Джалон.

Административное деление 
Административно провинция подразделяется на 3 префектуры:
 Далаба
 Маму
 Пита

Регионы Гвинеи